Stor-Stentjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Stentjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Stor-Stentjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (6,54 ha)
Stor-Stentjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (12,2 ha)

Se även
Stentjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn